La província de Kamtxatka (en rus Камча́тская о́бласть, tr. Kamtxàtskaia óblast) fou un subjecte federal de Rússia que l'1 de juliol del 2007 va passar a formar el territori de Kamtxatka en absorbir l'antic districte autònom de Koriàkia. La província de Kamtxatka ocupava la part sud de la península de Kamtxatka. Tenia una població de 358.801 habitants (2002) i la seva capital era Petropàvlovsk-Kamtxatski, que és també el cap del nou territori resultant de la unió de les dues unitats administratives precedents.

Antigues subdivisions de Rússia
Territori de Kamtxatka